Rábula puede referirse a:
 Rábula (asperula arventis)
 Rábula de Edesa